TND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Trinidad (Cuba)
 TND – codice valutario ISO 4217 del Dinaro tunisino, valuta della Tunisia